L'édition 2019 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Ashleigh Barty remporte l'épreuve en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, des Américaines Danielle Collins et Madison Keys, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Tchèque Petra Kvitová, des Espagnoles Garbiñe Muguruza et Carla Suárez Navarro, et de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elles sont respectivement remplacées par Yulia Putintseva, Jennifer Brady, Barbora Strýcová, Evgeniya Rodina, Ekaterina Alexandrova, Johanna Konta, Kristina Mladenovic et Margarita Gasparyan.

Avant le tournoi 
Les deux premières joueuses mondiales sont présentes dans le tableau principal. Selon le parcours de chacune d'elles, la place de numéro un mondiale peut être conservée par Naomi Osaka ou atteinte par Ashleigh Barty à l'issue du tournoi.

Lauréates 
En simple, l'Australienne Ashleigh Barty remporte son sixième titre en battant en finale l'Allemande Julia Görges. Du fait de la défaite dès le  de Naomi Osaka, Barty devient  mondiale à l'issue du tournoi.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová remportent leur quatrième titre ensemble en battant en finale Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2019
Tennis en juin 2019